Віктор-Амадей II (, , ), або Віктор Амадей Франциск Савойський (, , , 14 травня 1666, Турин, П'ємонтське князівство — 31 жовтня 1732, Монкальери, Сардинское королівство) — 17-й король Сардинії в 1720—1730 роках, 30-й король Сицилії в 1713—1720 роках, представник Савойської династії.
 Віктор Амадей фон Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Гойм (;  21 травня 1744, Шаумбург, Ангальт, Німеччина —  2 травня 1790, Пардакоскі, Фінляндія) — німецький принц з династії Асканіїв, російський генерал-поручник.